Compañeros est le titre de plusieurs films :
 Compañeros (Vamos a matar, compañeros), western spaghetti écrit et réalisé par Sergio Corbucci sorti en 1970.
 Compañeros (La noche de 12 años), film uruguayen écrit et réalisé par Alvaro Brechner sorti en 2018.